Тайла́н — неоднозначное понятие:

 Тайлан — село в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.
 Тайлан, Нурджан (род. 1983) — турецкая тяжелоатлетка, чемпионка Олимпиады 2004.